Australoberis är ett släkte av tvåvingar. Australoberis ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vapenflugor
Australoberis